A 2007-es férfi kosárlabda-Európa-bajnokságot 2007. szeptember 7. és szeptember 16. között rendezték Spanyolországban. Az Eb-n 16 csapat vett részt. A tornát az orosz csapat nyerte, a döntőben egy ponttal győzték le a házigazda spanyol válogatottat.

Lebonyolítás 
A 16 csapatot 4 darab, 4 csapatos csoportba sorsolták. A csoportokban körmérkőzések döntötték el a csoportok végeredményét. A csoportokból az első három helyezett jutott tovább a középdöntőbe, a negyedik helyezettek kiestek. A középdöntőben a továbbjutott csapatok két újabb csoportot alkottak, a csoportkörből az egymás elleni eredményeiket magukkal vitték és újabb körmérkőzéseket játszottak. A két középdöntő csoportból az első négy helyezett jutott a negyeddöntőbe, az ötödik és hatodik helyezettek kiestek. A negyeddöntőtől egyenes kieséses rendszerben folytatódott a torna.

Csoportkör

A csoport

B csoport

C csoport

D csoport

Középdöntő

E csoport

F csoport

Egyenes kieséses szakasz

Negyeddöntők

Az 5–8. helyért

Elődöntők

A 7. helyért

Az 5. helyért

A 3. helyért

Döntő

Végeredmény

Kvalifikációk 
Az ezüstérmes Spanyolország már a 2006-os vb megnyerésével részvételi jogot szerzett a 2008-as pekingi olimpiára. Emiatt az aranyérmes orosz csapaton kívül a bronzérmes Litvánia jutott ki az ötkarikás játékokra. Görögország, Németország, Horvátország és Szlovénia az olimpia kvalifikációs tornáján vehetett részt.

Források

Kapcsolódó szócikkek 
 2007-es női kosárlabda-Európa-bajnokság

2007
Európa-bajnokság